Doru-Viorel Ursu (1953) – politico, magistrato e avvocato romeno
 Ion Ursu (1994) – calciatore moldavo
 Sergiu Ursu (1980) – discobolo e pesista moldavo naturalizzato rumeno
 Sonia Ursu, coniugata Kim (1993) – cestista rumena
 Vasile Ursu Nicola soprannominato Horea (1731-1785) – contadino e rivoluzionario rumeno